Storost ist der Name von

 Jürgen Storost (* 1940), deutscher Romanist, Sprachwissenschaftler und Wissenschaftshistoriker
 Ulrich Storost (* 1946), deutscher Richter
 Vydūnas, bürgerlich Wilhelm Storost, (1868–1953) preußisch-litauischer Lehrer, Dichter, Philosoph, Humanist und Theosoph